Miejscowości w Polsce
 Hołówki Duże
 Hołówki Małe

 Miejscowości na Białorusi
 Hołówki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Chaceżyn